Ме́дер ( и Meeder) — топоним:
 Медер — коммуна в германской земле Бавария
 Медер — коммуна в австрийской земле Форарльберг